{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (68001) - || 2000 XS33 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68002) - || 2000 XK34 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68003) - || 2000 XJ35 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68004) - || 2000 XD38 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68005) - || 2000 XQ47 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68006) - || 2000 XR48 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68007) - || 2000 XD52 || 6 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68008) - || 2000 XB54 || 5 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (68009) - || 2000 YD4 || 21 december 2000 || Zeno || T. Stafford
|-
| (68010) - || 2000 YL6 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68011) - || 2000 YK7 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68012) - || 2000 YQ7 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68013) - || 2000 YT7 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68014) - || 2000 YF10 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68015) - || 2000 YR10 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68016) - || 2000 YW10 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68017) - || 2000 YX10 || 22 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68018) - || 2000 YQ12 || 25 december 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (68019) - || 2000 YS15 || 22 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68020) - || 2000 YJ17 || 28 december 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (68021) Taiki || 2000 YU17 || 29 december 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (68022) - || 2000 YP18 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68023) - || 2000 YW18 || 21 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68024) - || 2000 YY19 || 22 december 2000 || Needville || Needville
|-
| (68025) - || 2000 YV21 || 29 december 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (68026) - || 2000 YU24 || 28 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68027) - || 2000 YN26 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68028) - || 2000 YD28 || 26 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (68029) - || 2000 YG28 || 26 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (68030) - || 2000 YL28 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (68031) - || 2000 YK29 || 24 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (68032) - || 2000 YV30 || 26 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68033) - || 2000 YQ32 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68034) - || 2000 YV33 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68035) - || 2000 YB34 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68036) - || 2000 YH35 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68037) - || 2000 YU35 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68038) - || 2000 YP39 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68039) - || 2000 YQ39 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68040) - || 2000 YW41 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68041) - || 2000 YE42 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68042) - || 2000 YR42 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68043) - || 2000 YT42 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68044) - || 2000 YX42 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68045) - || 2000 YN44 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68046) - || 2000 YP45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68047) - || 2000 YK47 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68048) - || 2000 YE48 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68049) - || 2000 YK49 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68050) - || 2000 YR50 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68051) - || 2000 YU51 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68052) - || 2000 YD52 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68053) - || 2000 YJ53 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68054) - || 2000 YQ54 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68055) - || 2000 YF56 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68056) - || 2000 YM56 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68057) - || 2000 YL60 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68058) - || 2000 YY60 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68059) - || 2000 YC61 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68060) - || 2000 YT62 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68061) - || 2000 YF63 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68062) - || 2000 YT64 || 28 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68063) - || 2000 YJ66 || 30 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68064) - || 2000 YU67 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68065) - || 2000 YG68 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68066) - || 2000 YE71 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68067) - || 2000 YM72 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68068) - || 2000 YF73 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68069) - || 2000 YN73 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68070) - || 2000 YR73 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68071) - || 2000 YV80 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68072) - || 2000 YV84 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68073) - || 2000 YZ84 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68074) - || 2000 YH85 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68075) - || 2000 YN86 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68076) - || 2000 YT87 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68077) - || 2000 YM90 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68078) - || 2000 YV93 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68079) - || 2000 YM95 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68080) - || 2000 YO96 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68081) - || 2000 YQ97 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68082) - || 2000 YF101 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68083) - || 2000 YH101 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68084) - || 2000 YY102 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68085) - || 2000 YH104 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68086) - || 2000 YX104 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68087) - || 2000 YP105 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68088) - || 2000 YC107 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68089) - || 2000 YS108 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68090) - || 2000 YN109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68091) - || 2000 YR109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68092) - || 2000 YV109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68093) - || 2000 YC110 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68094) - || 2000 YU110 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68095) - || 2000 YJ112 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68096) - || 2000 YW113 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68097) - || 2000 YJ115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68098) - || 2000 YR116 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (68099) - || 2000 YX118 || 27 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68100) - || 2000 YV120 || 20 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten